

Patronyme 

 Alexander Godfrey (1756-1803), corsaire pour le compte de l'Angleterre
 Arthur Godfrey (1903-1983), animateur radio et télévision américain
 Charles Leland (1824–1903), humoriste et folkloriste américain
 
 Hayden Godfrey (1978-), coureur cycliste néo-zélandais
 Janet Godfrey, auteure et compositrice pour Cream et femme de Jack Bruce
 John Ferguson Godfrey (1942-), homme politique canadien
 John Trevor Godfrey (1922-1958), un aviateur américain de la Seconde Guerre mondiale 
 Josh Godfrey (1988-), joueur de hockey sur glace canadien
 Kinza Godfrey Clodumar (1945-), ancien Président de la République de Nauru
 
  (1939-),  homme politique canadien
 Thomas Godfrey (1704-1749), inventeur américain
 Velinda Godfrey (1985-), actrice américaine
 William Godfrey (1889-1963), archevêque de Westminster

Prénom 
 
 Godfrey Harold Hardy (1877–1947), mathématicien britannique
 Godfrey Ho (1948-), acteur-réalisateur de nanars kung-fu
 Godfrey Newbold Hounsfield (1919-2004), ingénieur inventeur du scanner médical
 Godfrey Huggins (1883 - 1971), homme politique de Rhodésie du Sud
 Godfrey Kneller (1646-1723), peintre britannique
 Godfrey Reggio (1940-), cinéaste américain
 Godfrey (1969-), comédien américain

Toponyme 

 Godfrey est une ville de l'Illinois aux États-Unis

Fiction 

 Godfrey est le héros du roman de Jules Verne L'École des Robinsons (1882)
 Mon homme Godfrey (My Man Godfrey), film de Peter Berneis (1957)
Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin